Hakamies ou Häkämies est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
Jyri Häkämies (né en 1961), homme politique finlandais
 Kari Häkämies (né en 1956), homme politique finlandais
, musicien finlandais du groupe Villieläin
 Antti Häkämies (né en 1986), skieur de fond
 Erkki Häkämies (1928-1993), député 
 Tiina Häkämies (née en 1976), mannequin, présentatrice et actrice

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois